Сосновоборское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Удмуртия 
 Сосновоборское сельское поселение — входит в Кезский район

Ульяновская область
 Сосновоборское сельское поселение — входит в Базарносызганский район